Венис се може односити на:
 Венис (Луизијана)
 Венис (Небраска)
 Венис (Илиноис)
 Венис (Флорида)